Buzet-sur-Baïse, municipi francès al departament d'Olt i Garona (regió d'Aquitània) 
 Buzet-sur-Tarn, municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió Migdia-Pirineus)
 DO Buzet, denominació d'origen francesa creada el 1973 per protegir vinyes al voltant de la població de Buzet-sur-Baïse
 Buzet (Croàcia), ciutat de Croàcia